Etag steht für:
 HTTP ETag, entity tag, Teil des HTTP-Protokolls
 European Technology Assessment Group, ein Netzwerk von Forschungseinrichtungen

Abkürzung